Trapezio – Quadrilatero con due lati paralleli (geometria).
Trapezio – Osso del carpo (mano).
Trapezio – Muscolo largo posto nella parte posteriore e superiore del tronco.
Trapezio – Apparecchiatura mobile utilizzata per esercizi acrobatici (ginnastica).
Trapezio – Attrezzo dello spettacolo circense.
Trapezio – Attrezzo utilizzato nella vela.
Trapezio – Film di Carol Reed con Tony Curtis
Trapezio – Sistema di quattro stelle nella costellazione di Orione
Trapezio – album di Renato Zero del 1976

Altri progetti